Luka Rebolj, slovenski hokejist, * 12. oktober 1979, Jesenice.

Rebolj je kariero začel pri klubu Acroni Jesenice, sredi sezone 2003/2004 pa se je vrnil h klubu HK HIT Casino Kranjska Gora, kjer je igral že od sredine sezone 2000/2001 do sezone 2001/2002. Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na dveh Evropskih in enem Svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 29
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 11
| 4
| 6
| 10
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 19
| 1
| 2
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 11
| 10
| 5
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 5
| 1
| 6
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 12
| 3
| 0
| 3
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 18
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 28
| 13
| 16
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 29
| 16
| 12
| 28
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 198
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Kranjska gora
Rebolj, Luka
Rebolj, Luka